Barão de São Clemente pode referir-se a:

Brasil 

Barão de São Clemente é um título nobiliárquico criado por D. Pedro II do Brasil, por carta de 20 de julho de 1863, em favor de Antônio Clemente Pinto Filho.

 Titulares
 Antônio Clemente Pinto Filho (1830–1898) – 1.º visconde e conde de São Clemente, filho do barão de Nova Friburgo;
 Antônio Clemente Pinto Neto (1860–1912) – filho do anterior.

Portugal 

Barão de São Clemente é um título nobiliárquico criado por D. Luís I de Portugal, por Decreto de 16 de Julho de 1887, em favor de Clemente José dos Santos.

Titulares
 Clemente José dos Santos, 1.º Barão de São Clemente.

Após a Implantação da República Portuguesa, e com o fim do sistema nobiliárquico, usou o título: 
 Rui de Avelar dos Santos, 2.° Barão de São Clemente. 

+São Clemente
+São Clemente